Cresphontès, Kresphontès ou Cresphonte (en grec ancien  / Kresphóntês) est un nom d'origine grecque qui peut désigner :
 Dans la mythologie grecque :
 Cresphontès, un des Héraclides, fils d'Aristomaque,
 Cresphontès ou Épytos, fils du précédent ;
 Cresphontès, une tragédie grecque d'Euripide dédiée au second.